John Raven (1851–1940) – angielski krykiecista
 John C. Raven (1902–1970) – brytyjski psycholog i psychometra
 J.E. Raven, John Earle Raven (1914–1980) – brytyjski naukowiec, filozof, a także botanik amator
 John Albert Raven (ur. 1941) – brytyjski botanik